Синъи́ти Синоха́ра (, 23 января 1973, Хиранай) — японский дзюдоист тяжёлой весовой категории, выступал за сборную Японии в середине 1990-х — начале 2000-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Сиднее, двукратный чемпион мира, чемпион Азиатских игр, двукратный чемпион Азии, чемпион Восточноазиатских игр, победитель многих турниров национального и международного значения. Также известен как тренер по дзюдо.

Биография 
Синъити Синохара родился 23 января 1973 года в посёлке Хиранай префектуры Аомори.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1995 году, когда попал в основной состав японской национальной сборной и побывал на домашнем чемпионате мира в Тибе, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте абсолютной весовой категории. Кроме того, в этом сезоне выступил на чемпионате Азии в Нью-Дели, где стал чемпионом сразу в двух категориях, тяжёлой и абсолютной.

Два года спустя в категории свыше 95 кг одержал победу на Восточноазиатских играх в Пусане и получил серебро на мировом первенстве в Париже — в финале потерпел поражение от титулованного француза Давида Дуйе, получив от судьи довольно спорный штраф. Ещё через год отправился представлять страну на Азиатских играх в Бангкоке, в тяжёлом весе взял верх над всем своими оппонентами и завоевал тем самым золотую медаль.

В 1999 году на чемпионате мира в английском Бирмингеме Синохара был лучшим в тяжёлой и абсолютной весовых категориях (Дуйе не участвовал в этом первенстве из-за травмы спины, и сам Синохара в отсутствие главного конкурента считал эти победы неполноценными).

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — на пути к финалу одолел всех соперников, в том числе многократного чемпиона Европы россиянина Тамерлана Тменова на стадии полуфиналов. В решающем поединке вновь встретился с французом Дуйе, и их поединок снова получился неоднозначным.

На отметке в 1:20 Дуйе попытался провести подхват изнутри (ути-мата). Синохара, убрав ногу, провёл Ути Мата Сукаси в падении, в результате чего Дуйе упал на спину. После броска Синохара поднял руки, празднуя победу без всяких сомнений. Однако, мнения судей разделились кому какую оценку давать и давать ли вообще. Один судья посчитал, что приём провёл Синохара, и это была бы его чистая победа, но двое других судей не согласились с ним. В результате Дуйе за бросок получил оценку юко и стал таким образом олимпийским чемпионом. Японская делегация подавала протест, но он не был удовлетворён. Впоследствии, после просмотра повтора и его оценки специалистами, было признано, что схватку чисто выиграл Синохара. На церемонии награждения Синохара плакал, получая серебряную медаль, в то время как главный тренер сборной Ясухиро Ямасита, олимпийский чемпион 1984 года, по окончании церемонии обрушился на судей с резкой критикой и извинился перед своим подопечным за беспомощность. Сам же спортсмен, тем не менее, сообщил на пресс-конференции, что не имеет претензий к судьям: «Я проиграл, потому что был слабым. А Дуйе был сильным». Скандальное судейское решение вызвало массовое возмущение в Японии. В том числе, из-за этого случая на соревнованиях по дзюдо были внедрены видеоповторы, к которым судьи могут обратиться во время схватки.

После сиднейской Олимпиады Синъити Синохара ещё в течение некоторого времени оставался в основном составе дзюдоистской команды Японии и продолжал принимать участие в крупных международных турнирах. Так, в 2001 году он выступил на мировом первенстве в Мюнхене, где выиграл в тяжёлом весе бронзу — на сей раз в полуфинале его остановил россиянин Александр Михайлин. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым японским дзюдоистам.

Покинув большой спорт, перешёл на тренерскую работу. Преподаёт дзюдо в Университете Тэнри, который сам когда-то окончил. В частности, среди его воспитанников чемпион мира и Азии Такамаса Анаи.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по дзюдо
Чемпионы Азии по дзюдо